Шлихткруль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шлихткруль, Алина (1832—1863) — немецкая писательница.
  (1736—1793) — немецкий юрист и преподаватель.
  (род. 1969) — датский журналист.